TUD steht für:
 Technische Universität Darmstadt
 Technische Universität Delft
 Technische Universität Dresden sowie deren eingetragene Marke
 Technological University Dublin
 Flughafen Tambacounda (IATA-Code), senegalesischer Flughafen
 Haltepunkt Ulm-Donautal (DS100-Code)
 PSA-TUD-Motor, Dieselvariante eines PSA-Motors, siehe PSA-TU-Motor #TUD

tud steht für:
 Tuxá (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Tuxá in Bahia und Pernambuco, Brasilien

TUD